Deutsche 10. Armee bezeichnet folgende Großverbände:
* 10. Armee (Deutsches Kaiserreich), Verband im Ersten Weltkrieg
 10. Armee (Wehrmacht), Verband im Zweiten Weltkrieg